Fotboll vid internationella öspelen 2017 kan syfta på:

Fotboll vid internationella öspelen 2017 (damer)
Fotboll vid internationella öspelen 2017 (herrar)

Internationella öspelen